Der Begriff Steile Wand bezeichnet in Deutschland:

 Steile Wand (Berg) (), Bergrücken im Harz (Oberharz) zwischen Herzberg und Sieber in Niedersachsen
 Steile Wand (Torfhaus) (max. ca. ), Felswand bei Torfhaus im Kellwassertal, im Harz (Oberharz), Niedersachsen
 Steile Wand (Meerane), Anstieg bei Radrennen auf der Straße An der Steilen Wand in Meerane, Sachsen